Patouillardiella är ett släkte av svampar. Patouillardiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Patouillardiella